Munn es un apellido, que puede estar referido o vinculado a:

Antroponimia 
 Allison Munn (1974-), artista estadounidense, actriz de televisión y de cine.
 Olivia Munn (1980-), también conocida como Lisa Olivia Munn, actriz, modelo, presentadora, y escritora estadounidense.
MUNN (grupo musical ecuatoriano)